Шамван — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Шамван — коммуна во Франции, департамент Юра

См. также 
 Шамван-ле-Мулен — коммуна во Франции, департамент Ду